The Level – cortometraggio del 1914 diretto da Ulysses Davis
The Level – cortometraggio del 1915 diretto da Edward Sloman
The Level – film di 2008 di Jeff Crook e Josh Crook
The Level – serie televisiva del 2016